La seconda moglie – film del 1917 diretto da Elio Gioppo 
La seconda moglie – film del 1922 diretto da Amleto Palermi
La seconda moglie (The Second Woman) – film del 1951 diretto da James V. Kern
La seconda moglie – film del 1998 diretto da Ugo Chiti